Skripov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Skřipov, ort, Mähren-Schlesien, Opava, 
 Skřípov, ort, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar